Marak (Texas) - plaats in Texas, Verenigde Staten

 Adolf Lu Hitler Marak - Indisch politicus
 Andrew Marak - Indisch geestelijke, bisschop van Tura
 Salseng C. Marak - Indisch politicus

 Jan Mařák - Tsjechisch-Hongaarse violist en pedagoog
 Julius Mařák - Boheems kunstschilder